Charles Moyaerts, ook Charly, (Sint-Truiden, 8 maart 1953) is een Belgisch politicus voor sp.a.

Levensloop
Charles Moyaerts werd beroepshalve ambtenaar en was privésecretaris van SP-voorzitter Frank Vandenbroucke. Ook werkte hij op de ministeriële kabinetten van Willy Claes, Eddy Baldewijns en Steve Stevaert. Op 27 oktober 1994 werd hij lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers voor het arrondissement Hasselt in opvolging van de ontslagnemende Willy Claes. Hij vervulde dit mandaat tot mei 1995. In de periode november 1994-mei 1995 had hij als gevolg van het toen bestaande dubbelmandaat ook zitting in de Vlaamse Raad. De Vlaamse Raad was vanaf 21 oktober 1980 de opvolger van de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap, die op 7 december 1971 werd geïnstalleerd, en was de voorloper van het huidige Vlaams Parlement.  

Hij was ook van 1995 tot 2018 gemeenteraadslid van Gingelom. Van 1995 tot 2004 was hij schepen en van 1995 tot 1999 waarnemend burgemeester van de gemeente tijdens het ministerschap van titelvoerend burgemeester Eddy Baldewijns. In 2004 volgde hij Baldewijns op als burgemeester en bleef dit tot eind 2015. Hij was actief op een lijst genaamd 'sp.a-goesting', die in de verkiezingen van 2012 11 zetels op 19 behaalde. Van 2000 tot 2012 was hij tevens provincieraadslid voor Limburg.

Daarnaast werd hij  bestuurder van de apotheek, het optiek- en hoorcentrum en de polikliniek van De Voorzorg en bestuurder en lid van het directiecomité van Interelectra.

sp.a-politicus
Burgemeester van Gingelom
Limburgs provincieraadslid
Lid van de Vlaamse Raad
Belgisch volksvertegenwoordiger